

Лондейл — місто, штат Каліфорнія
 Лондейл — місто, штат Північна Кароліна